Milsko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Milsko, un village dans la voïvodie de Lubusz
Milsko, le nom historique de la Haute Lusace